Колодезная — топоним в России:

Населённые пункты 
 Колодезная — деревня в Георгиевском сельском поселении Межевского района Костромской области.
 Колодезная — деревня в Никольском сельском поселении Межевского района Костромской области.
 Колодезная — деревня в Задонском районе Липецкой области.

Другое 
 Колодезная — река, приток Лесного Воронежа.
 Колодезная (приток Калитвы) — река, приток Калитвы.
 Колодезная — станция Юго-Восточной железной дороги, в посёлке Колодезный.

См. также 
 Колодезная улица
 Колодезное
 Колодезный